

Patronyme
 Bojana Jovanovski, (1991- ), est une joueuse serbe de tennis.
 Dejan Jovanovski, (1973- ), est un joueur de basket-ball macédonien.
 Ed Jovanovski, (1976- ), est un joueur canadien de hockey sur glace.
 Zoran Jovanovski, (1972- ), est un footballeur macédonien.

Homonymie de patronyme macédonien